Тра́вник
 Тра́вник — інша назва гербарію.
 Тра́вник — книжка, де спочатку описувались лікувальні рослини, а згодом давались поради, як їх використовувати.
 Тра́вник (коловодник) — птах ряду куликоподібних.
Травни́к
 Травни́к — настоянка на травах.
 Травни́к — лікар, що лікує травами.
 Травни́к — поросле травою місце.

Топонім 

 Травник — село в Добрицькій області Болгарії, входить до складу общини Каварна.

 Травник — місто в центральній частині Боснії і Герцеговини, центр однойменного муніципалітету і столиця Середньобоснійського кантону.
 Травник — боснійська громада, розташована в Середньобоснійському кантоні Федерації Боснії і Герцеговини.

 Травник — село в окрузі Комарно Нітранського краю Словаччини.

 Травник — поселення в общині Лошкий Поток, регіон Південно-Східна Словенія.
 Травник — поселення в общині Церкно, Регіон Горишка.

 «Травник» — футбольний клуб із однойменного міста в Боснії і Герцеговині.

Прізвище 

 Міхал Травник — чеський футболіст, півзахисник клубу «Яблонець»

Примітки